Rabaté est un patronyme, porté entre autres par :
 Dominique Rabaté, universitaire français
 François Rabaté, journaliste et documentariste français
 Matthieu Rabaté, batteur français
 Maria Rabaté, résistante et femme politique française, épouse du suivant
 Octave Rabaté, syndicaliste et journaliste français
 Pascal Rabaté, auteur de bande dessinée et réalisateur français